

Albumok 
 One – Bob James albuma
 One – The Bee Gees-album
 One – Me Phi Me albuma
 One – Hillsong United albuma
 One – Hillsong albuma
 One – NoMeanNo albuma
 One – Crown City Rockers albuma
 One – Yuval Ron albuma
 One – Dirty Vegas albuma
 One – Neal Morse albuma
 One – Eclipse Hunter albuma
 One – Alli Rogers EP-je
 One – Angela Aki albuma
 One – Arashi albuma
 One – Ida Corr albuma
 ONe – The Panic Channel albuma
 The One – Elton John albuma

Kislemezek 
 One – Szuzuki Ami kislemeze
 One – The Bee Gees kislemeze
 One – Busta Rhymes kislemeze
 One – Creed kislemeze
 One – Crystal Kay kislemeze
 One – Filter kislemeze
 One – Metallica kislemeze
 One – Simple Plan kislemeze
 One – U2 kislemeze
 One – Zion I kislemeze
 One – egy Neophyte-feldolgozás a Scootertől, mely a harmadik kislemezük a Mind The Gap című albumról
 One – Fat Joe-dal
 One – Harry Nilsson-dal
 One – Mary J. Blige-dal
 The One – Mariah Carey kislemeze
 The One – a Backstreet Boys kislemez
 The One (Aneta Sablik-dal)
 The One (Elton John-dal)
 The One (Foo Fighters-dal)
 The One (Kylie Minogue-dal)
 The One (Mary J. Blige-dal)
 The One (Mutya Buena-dal)
 The One (Shakira-dal)
 The One (Tamar Braxton-dal)
 The One (DVD)
 The One (I Need You)

Egyéb 
 One (együttes)
 One – a Pique francia folyó mellékfolyója
 One (for the Win)
 One (televíziós csatorna)
 One – osztrák mobilszolgáltató
 One (website)
 The One (film)
 The One (énekes)